

Михалич () — село в Варненській області. Входить до складу общини Вилчий Дол.
 Михалич () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Свиленград.

Прізвище 
 Марчелло Михалич (1907—1996) — італійський футболіст.
 Славко Михалич (1928–2007) — хорватський поет і літературознавець, перекладач; член Хорватської академії наук і мистецтв.